Степовое () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 594 человека, по состоянию на 2011 год — 605. Почтовый индекс — 27656. Телефонный код — 522. Код КОАТУУ — 3522587401.

Местный совет 
27656, Кировоградская обл., Кропивницкий р-н, с. Степовое, ул. Центральная, 6, тел. 31-58-25.

Ссылки 
 Степовое на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Кропивницкого района